Открытый чемпионат Франции по теннису 2006 в одиночном разряде среди девушек проводился в 54-й раз. В основной сетке было 64 участницы, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 8 прошли через квалификацию.

В 2006 году Roland Garros среди девушек в одиночном разряде выиграла Агнешка Радваньская, переиграв в финале Анастасию Павлюченкову.

Сеянные 

  Анастасия Павлюченкова (Финал)
  Агнешка Радваньская (Титул)
  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Тимея Бачински (Первый раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Аюми Морита (Первый раунд)
  Алиса Клейбанова (Первый раунд)
  Иоана-Ралука Олару (Первый раунд)
  Михаэла Бузарнеску (Третий раунд)
  Ализе Корне (Четвертьфинал)
  Юлия Федосова (Четвертьфинал)
  Джулия Коэн (Второй раунд)
  Ксения Первак (WC) (Первый раунд)
  Кристина Антонийчук (Третий раунд)
  Кристина Кучова (Второй раунд)
  Тельяна Перейра ''(Третий раунд)
</ol>

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция